L'édition 2023 du tournoi exhibition de tennis d'Abu Dhabi se déroule du 16 au . Bien qu'ayant lieu en intégralité pendant l'année civile 2022, le tournoi d'exhibition est considéré comme point de départ de la saison 2023.

Faits marquants 
Le match féminin oppose Emma Raducanu qui avait du déclarer forfait l'année précédente à Ons Jabeur, la tenante du titre. La Tunisienne s'impose en trois sets.

Dans le tournoi masculin, le  mondial Stéfanos Tsitsipás remporte la finale aux dépens d'Andrey Rublev, vainqueur de l'édition précédente.

Participants 
Tableau masculin
  Carlos Alcaraz ()
  Casper Ruud ()
  Stéfanos Tsitsipás ()
  Andrey Rublev ()
  Cameron Norrie ()
  Borna Ćorić ()

 Match féminin
  Ons Jabeur ()
  Emma Raducanu ()

Tableau masculin 

Pour la  place, Cameron Norrie bat Borna Ćorić (6-3, 7-5).

Tableau féminin

Références

Lien externe 
 Site officiel du tournoi

2023
Abu Dhabi
Abu Dhabi
Sport aux Émirats arabes unis en 2022
Sport en décembre 2022